Купсола́ ( — болотная деревня;  — болото и  — деревня, село) — название ряда деревень Республики Марий Эл.

 Купсола — марийское название села Эмеково в Волжском районе.
 Купсола — деревня в Юледурском сельском поселении Куженерского района.
 Купсола — деревня в Шойбулакском сельском поселении Медведевского района.
 Купсола — деревня в Шалинском сельском поселении Моркинского района.
 Купсола — деревня в Староторъяльском сельском поселении Новоторъяльского района.
 В Сернурском районе:
 Купсола — деревня в Кукнурском сельском поселении.
 Купсола — деревня в Марисолинском сельском поселении.